Alessandro Altobelli (né en 1955), footballeur italien ;
 Gioacchino Altobelli (1814-1878), photographe italien ;
 John Altobelli (1963-2020), entraîneur américain de baseball ;
 .